La Volta a Andalusia 2019 fou la 65a edició de la Volta a Andalusia. La cursa es disputà entre el 20 i el 24 de febrer de 2019, amb un recorregut de 687 km repartits entre un cinc etapes, una d'elles contrarellotge individual. La cursa formava part de l'UCI Europa Tour 2019, en la categoria 2.HC.

El vencedor final fou el danès Jakob Fuglsang  (Team Astana), amb set segons sobre el seu company d'equip Ion Izagirre i onze sobre Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma).

Equips participants 
En aquesta edició hi prendran part 19 equips:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificacions finals

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
  Web oficial

2019
Competicions ciclistes del 2019